Luigi Salvatori (1881-1846) – politico italiano
 Luigi Salvatori (1951) – pittore italiano